Samsung SGH-Z700 — тридіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Samsung SGH-Z300
 Sharp 902
 Panasonic SA7
 Sony Ericsson V802SE
 Motorola V1000

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

Z